HMS Campbeltown es el nombre de los siguientes buques de guerra del Reino Unido:
 , destructor originalmente llamado USS Buchanan (DD-131), conocido por su rol en el ataque a St. Nazaire.
 , fragata Tipo 22, activa de 1987 a 2011.
 HMS Campbeltown (fragata Tipo 31), futura fragata Tipo 31.

Nombres de buques británicos